Павле Вагич (; ) — шведский футболист, полузащитник «Хаммарбю».

Клубная карьера 
Является воспитанником «Мальмё», в академии которой начал заниматься с пяти лет. В апреле 2017 года подписал с клубом молодёжный контракт, рассчитанный на два года. 29 октября дебютировал в чемпионате Швеции в игре с «Сириусом», выйдя в середине второго тайма вместо Карлоса Страндберга. В августе 2018 года продлил контракт с клубом на три с половиной года, после чего на правах аренды до конца года перешёл в «Йёнчёпингс Сёдру». 2019 год провёл на правах аренды в «Мьельбю» в Суперэттане и «АФК Эскильстунe» в Алльсвенскане, а вторую половину 2020 года выступал снова за «Йёнчёпингс Сёдру».

12 августа 2021 года перебрался в норвежский «Русенборг», заключив контракт с клубом на четыре с половиной года. Через 10 дней дебютировал в чемпионате Норвегии в домашнем поединке с «Оддом», появившись на поле в стартовом составе и в конце встречи уступив место Миккелю Сейде. В общей сложности провёл один год, проведя за это время 22 матча во всех турнирах.

10 июля 2022 года перешёл в «Хаммарбю» по контракту, рассчитанному до конца 2026 года. 17 июля в игре чемпионата с «Эльфсборгом» дебютировал за клуб, заменив на 67-й минуте Юэля Нильссона.

Карьера в сборной 
Выступал за юношеские сборные Швеции различных возрастов. 18 ноября 2020 года дебютировал за молодёжную сборную в отборочном матче чемпионата Европы с Италией.

Достижения 
Мальмё:
 Чемпион Швеции: 2017

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Хаммарбю»

Футболисты Швеции
Игроки сборной Швеции по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Мальмё»
Игроки ФК «Йёнчёпингс Сёдра»
Игроки ФК «Мьельбю»
Игроки ФК «АФК Эскильстуна»
Игроки ФК «Русенборг»
Игроки ФК «Хаммарбю»